Adarga puede referirse a:

 la adarga, escudo de cuero;
 adarga, planta acuática de la familia de las ninfáceas; o
 Adarga, revista española publicada en las décadas de 1970 y 1980.